Communistische Partij van Polen (Pools: Komunistyczna Partia Polski, KPP) is de naam van meerdere communistische partijen die in Polen hebben bestaan:

 de Communistische Partij van Polen (1918-1938), die onder meer geleid werd door Feliks Dzerzjinski
 de Communistische Partij van Polen (1940-1942), een groep ondergrondse organisaties ten tijde van de Tweede Wereldoorlog
 de Communistische Partij van Polen (1965-1996), een maoïstische partij die werd geleid door Kazimierz Mijal, voormalig functionaris van de PZPR
 de Communistische Partij van Polen (2002), een partij die werd opgericht in 2002 en teruggrijpt op de vooroorlogse KPP

De naam dient niet te worden verward met:
 de Poolse Communistische Partij (Pools: Polska Partia Komunistyczna, PPK), een in 1981 opgerichte ondergrondse eurocommunistische groepering
 de Poolse Verenigde Arbeiderspartij (Pools: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR), die Polen heeft geregeerd ten tijde van de Volksrepubliek Polen

Poolse politieke partij